Das Lausanne Billard Masters 2015 war ein Billardturnier in der Disziplin Dreiband. Es fand zum dritten Mal statt und wurde vom 20. bis zum 22. November 2015 in Lausanne, Schweiz ausgetragen.

Beschreibung

Allgemeines 
Es handelte sich um ein Einladungsturnier, das 2011 durch den Karambolage-Weltverband UMB genehmigt wurde. Eingeladen wurden acht Weltklassespieler, wobei nur ein Spieler aus einem Land mitspielen darf, und zwei Schweizer Spieler. Ähnlich wie beim AGIPI Billard Masters gab es kein festes Preisgeld, sondern Basisgelder, die durch diverse Boni erhöht werden konnten. Gespielt wurde auf 40 Points ohne Nachstoß. Das Turnier wurde beim Internet-TV-Sender Kozoom live übertragen.

Kommentar 
Wie schon in den beiden vorangegangenen Turnieren wurde auch in diesem Jahr das Turnier durch Diane Wild perfekt organisiert. Bei keinem Spieler blieb auch nur ein Wunsch offen. Nach einer feierlichen Eröffnung startete das Turnier gleich mit der Partie Dick Jaspers gegen Martin Horn. Die gleiche Partie beendete auch das Turnier. Jaspers gewann sicher mit 40:23 in 18 Aufnahmen. In den Abendpartien des ersten Tagen gab es durch den Türken Tayfun Taşdemir den ersten Turnierhöhepunkt. In der Partie gegen den dänischen Schweizer Torsten Danielsen gelang ihm die Turnierhöchstserie von 16 Punkten und der Turnierrekorddurchschnitt von 2,500 der später im Turnier von weiteren drei Spielern erreicht wurde. Zur gleichen Zeit kämpfte Martin Horn den Titelverteidiger Marco Zanetti mit 40:34 in 24 Aufnahmen nieder. Im letzten Durchgang des ersten Tages gab es die erste große Überraschung. Der Franzose Jérémy Bury konnte mit einer Klasseleistung einen der Turnierfavoriten Torbjörn Blomdahl mit 40:36 in 19 Aufnahmen bezwingen.

Der erste Durchgang des zweiten Tages begrub fast alle Chancen des Titelverteidigers Marco Zanetti. Gegen Taşdemir, der wieder eine überragende Leistung zeigte, verlor er mit 32:40 in 17 Aufnahmen. In der nächsten Runde wahrte Blomdahl seine Siegeschancen mit einem 40:37-Sieg in 26 Aufnahmen gegen Weltmeister Choi Sung-won. Horn bestätigte bei seinem Sieg gegen Danielsen mit 40:12 in 16 Aufnahmen die grandiose Form  der letzten Wochen in den diversen Ligen Europas. Für Taşdemir gab eine herbe Niederlage gegen Jaspers. Nach zwei Klassepartien mit über zwei Durchschnitt erzielte er bei seiner Niederlage gegen Jaspers lediglich einen Durchschnitt von 0,789. Die Partie endete mit einem Sieg für Jaspers mit 40:15. In der zweiten Nachmittagsrunde des Samstags kam das aus für den Belgier Eddy Merckx. Merckx, der im ganzen Turnier nicht zu seinem Spiel fand, verlor gegen Choi mit 24:14 in 24 Aufnahmen und war ausgeschieden. In der Gruppe A erzielte Zanetti einen Achtungserfolg und brachte Jaspers die einzige Turnierniederlage bei. In der Partie Horn gegen Taşdemir ging es im entscheidenden Spiel um den Einzug ins Halbfinale. Nach einer spannenden Partie siegte schließlich Horn mit 40:35 in 16 Aufnahmen. Entscheidend waren die Serien von 10 und 9 Punkten in der entscheidenden Partiephase. Der Samstag wurde mit zwei Finalpartien beendet. Nur die Sieger zogen ins Halbfinale ein. Merckx zeigte noch einmal sein Können. Er verlor aber trotz guter Leistung gegen Blomdahl mit 32:40 in 16 Aufnahmen. In der zweiten Partie konnte Weltmeister Choi Jérémy Bury relativ sicher mit 40:26 in 22 Aufnahmen besiegen.

Das erste Halbfinale am Sonntag startete mit der Partie Horn gegen Blomdahl. Nach wechselnden Führungen konnte sich Horn am Ende mit 40:30 in 20 Aufnahmen behaupten. Im zweiten Halbfinale hatte Jaspers die Partie gegen Choi recht sicher im Griff. Am Ende stand ein 40:29-Sieg in 16 Aufnahmen. Das Finale wurde von Jaspers in gewohnter Marnier kontrolliert. Von Beginn an punktete Jaspers kontinuierlich und hinterließ für Horn wenig gute Einstiegsbälle. Somit war der Sieg von Jaspers hochverdient. Er war der einzige Spieler der die magische zwei Durchschnittsgrenze am Ende durchbrach.

Das Turnier war wieder ein voller Erfolg für das Organisationsteam um Diane Wild. Am Samstag und Sonntag war das Casino de Montbenon voll besetzt. Da das Turnier auch einen sozialen Aspekt besitzt wurden für jeden Punkt der im Turnier erzielt wurde fünf Franken für die Multiple Sklerose Stiftung gespendet. Dabei kamen insgesamt 7.400 Franken für den guten Zweck zusammen.

Spieler 
2015 wurde mit 10 Teilnehmern in zwei Fünfer-Gruppen gespielt.

  Torbjörn Blomdahl
  Jérémy Bury
  Choi Sung-won
  Martin Horn
  Dick Jaspers
  Eddy Merckx
  Tayfun Taşdemir
  Marco Zanetti
  Fernando Couto
  Torsten Danielsson

Preisgeld 
Im Gegensatz zu den meisten anderen Karambolageturnieren wurde hier die Gewinnsumme der einzelnen Spieler nach einem sogenannten Bonussystem ausgezahlt. Neben der festen Summe für die entsprechende Platzierung konnte ein Spieler noch diverse Boni erhalten. Folgende Liste zeigt den aktuellen Bonusschlüssel:

Anmerkungen:
 *1 Gilt nicht für Schweizer Teilnehmer

Gruppenphase 
Zeitplan:
Freitag, 20. November 2015:
 Gruppe A, Spiel 1 & 2: 14:30 Uhr
 Gruppe B, Spiel 1 & 2: 16:45 Uhr
 Gruppe A, Spiel 3 & 4: 19:00 Uhr
 Gruppe B, Spiel 3 & 4: 21:15 Uhr
Samstag, 21. November 2015:
 Gruppe A, Spiel 5 & 6: 10:00 Uhr
 Gruppe B, Spiel 5 & 6: 12:15 Uhr
 Gruppe A, Spiel 7 & 8: 14:30 Uhr
 Gruppe B, Spiel 7 & 8: 16:45 Uhr
 Gruppe A, Spiel 9 & 10: 19:00 Uhr
 Gruppe B, Spiel 9 & 10: 21:15 Uhr

Abschlusstabelle und Preisgeldvergabe

Folgetermin 
 2016: 2. bis 4. Dezember 2016 in Lausanne

Weblinks

Einzelnachweise 

2015
Karambolageveranstaltung 2015